Langweiler steht für:

 Langweiler (bei Idar-Oberstein), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz
 Langweiler (bei Lauterecken), Gemeinde im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 in der Gemeinde Aldenhoven im Kreis Düren:
 Langweiler (Aldenhoven), einen durch Braunkohletagebau abgegangenen Ortsteil
 Weiler Langweiler, einen neu angelegten Weiler 
 Langweiler 8, eine archäologische Grabung 

Außerdem bezeichnet das Wort:

 den früheren hochdeutschen Namen der Gemeinde Grandvillard im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine Person, in deren Gesellschaft man Langeweile empfindet